Ruda puede designar:

 al género Ruta de plantas rutáceas, de olor intenso y sabor amargo;
 a la localidad italiana de Ruda;
 a Ruda Talubska, pueblo de Polonia;
 a La Ruda Salska, o simplemente La Ruda, grupo de rock alternativo de Saumur, Francia; 
 el nombre común de la planta Ruta graveolens; o
el nombre común de Conium maculatum en Chile.